

Geografia
 Canada
 Carbon – villaggio della Divisione No. 5, Alberta
 Francia
 Carbon-Blanc – comune della Gironda
 Stati Uniti d'America
 Carbon – città della Contea di Clay, Indiana
 Carbon – città della Contea di Adams, Iowa
 Carbon – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Carbon – città della Contea di Eastland, Texas

Informatica
 Carbon, API del sistema operativo Mac OS X
 Carbon, linguaggio di programmazione

Videogiochi 
 Need for Speed: Carbon Un titolo della serie Need for Speed di EA Games

Pagine correlate 
 Carbone (disambigua)
 Carboni